JDT, J.D. Theile GmbH & Co. KG (Й.Д.ТАЙЛ Е, ГмбХ & Ко. КҐ) — німецька компанія JDT — один з провідних світових постачальників високоякісних ланцюгових систем
JDT, Java Development Tools — один із основних компонентів середовища Eclipse